Pierwszy rząd Viktora Orbána (1998–2002)
 Drugi rząd Viktora Orbána (2010–2014)
 Trzeci rząd Viktora Orbána (2014–2018)
 Czwarty rząd Viktora Orbána (od 2018)